Conrath ist der Familienname folgender Personen:

 Barthold Conrath (1657–1719), deutscher Maler
 Ida Conrath (1902–1965), deutsche Schriftstellerin und Mundartdichterin
 Jean Geoffroy Conrath (1824–1892), französisch-deutscher Architekt aus Straßburg
 Karl Conrath (1910–1992), deutscher Heimatschriftsteller
 Martin Conrath (* 1959), deutscher Schriftsteller
 Paul Conrath (1896–1979), deutscher General der Fallschirmtruppe im Zweiten Weltkrieg
 Rudolf Conrath (1887–1968), deutscher Landrat
 Uwe Conrath (* 1961), deutscher Pflanzenbiologe

Conrath ist ein Ortsname:
 Conrath (Wisconsin), im Rusk County

Siehe auch:
 Konrath
 Conrat
 Conrad (Begriffsklärung)
 Konrad (Begriffsklärung)
 Konrád
 Conradt